

Accezioni comuni 
 Mappa – rappresentazione grafica dello spazio, ad esempio mappa geografica
Mappa stradale – mappa che visualizza le strade e i collegamenti percorribili da mezzi di trasporto, piuttosto che gli elementi geografici

Arte 

Mappa – opera dell'artista Alighiero Boetti

Aziende 

MAPPA – studio di animazione giapponese

Informatica 

Mappa – applicazione presente nei sistemi operativi iOS, macOS e watchOS

Località 

Mappa – frazione di Mussomeli in provincia di Caltanissetta

Matematica 
 Mappa – sinonimo di funzione

Medicina 
 Mappa genetica – rappresentazione del patrimonio genetico e dei cromosomi